Miejscowości w USA:
 Lakeport – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lake
 Lakeport – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Gregg
Gminy w USA:
 Lakeport (ang. Lakeport Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Lakeport (ang. Lakeport Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard